В одиночному розряді тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 2002, який проходив у рамках Туру WTA 2002, Маріана Діас-Оліва здобула титул, у фіналі перемігши Віру Звонарьову 6(6)-7, 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Паола Суарес (півфінал)
 Генрієта Надьова (півфінал)
 Оса Свенссон (2-ге коло)
 Грета Арн (1-ше коло)

 В Звонарьова (фінал)
 Маріана Діас-Оліва (переможниця)
 Анжеліка Реш (2-ге коло)
 Селін Бейгбедер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2002